

Топоніми 
Вважається: татарською мовою значить «поселення на горі»

 Кодак — польська й згодом козацька Кодацька фортеця на правому березі Дніпра, сучасне село Старі Кодаки;
 Кодак — центр Кодацької паланки, сучасні Нові Кайдаки.
 Кодак — село, Дніпропетровська область, Софіївський район
 Кодаки — село у Васильківському районі Київської області.

Персоналії 
 Юрій Кодак (1916—1991) — видатний канадський скульптор і архітектор, син письменника С. Васильченка

Компанії 
 Eastman Kodak — компанія-виробник фотообладнання;